O termo Ale pode-se referir a:

 Ale - um tipo de cerveja de alta fermentação
 AleSat Combustíveis - uma distribuidora de combustíveis brasileira
 Ale - uma comuna sueca
 Ale - um rei lendário sueco

Desambiguação